Cottesmore je lahko:
 HMS Cottesmore
Cottesmore, Rutland
Cottesmore, West Sussex